Absolutely Live – album dei The Doors del 1970
 Absolutely Live – album di Rod Stewart del 1982
 Absolutely Live – album degli Uzeb del 1986
 Absolutely Live – album dei Toto del 1993
 Absolutely Live – album di Martha and Eve del 2003
 Absolutely Live – album dei Blitzkrieg del 2004